

Aziende 
DreamCatcher Interactive – produttore di videogiochi canadese

Cinema 
L'acchiappasogni (Dreamcatcher) – film del 2003 diretto da Lawrence Kasdan

Letteratura 
L'acchiappasogni – romanzo di Stephen King del 2001

Musica 
Dreamcatcher – gruppo musicale femminile sud coreano
 Dreamcatcher – album di Ian Gillan del 1997
 Dreamcatcher – album dei Secret Garden del 2001
 Dreamcatcher – album dei Supernatural del 2002
 Dreamcatcher – album di Andy McKee del 2004
 Dreamcatcher – album di Rachel Talbott del 2020